Kevin Mirallas (Liège, 1987. október 5. –) spanyol származású  válogatott labdarúgó, a Lemeszú játékosa. Korábban volt a görög bajnokság gólkirálya, felnőtt profi pályafutását Franciaországban kezdte.

Statisztikák

Jegyzetek

Források 

 
 Kevin Mirallas - L'Équipe
 
Belgium Stats - Belgian FA
Kevin Mirallas Profile - EvertonFC.com

Belga labdarúgók
1987-ben született személyek
Labdarúgócsatárok
Belga olimpikonok
A Lille OSC labdarúgói
A Saint-Étienne labdarúgói
Az Olimbiakósz labdarúgói
Az Everton labdarúgói
A Fiorentina labdarúgói
A Royal FC Antwerp labdarúgói
Az AÉ Lemeszú labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2008. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A Ligue 1 labdarúgói
A Serie A labdarúgói
A Süper Lig labdarúgói
A Primeira Liga labdarúgói
A Premier League labdarúgói
Élő személyek